Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Кріс Еверт і Венді Тернбулл з рахунком 6–0, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

жінки, парний розряд